Добрица — топоним и фамилия:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Добрица — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Добрица — село в Лухском районе Ивановской области.
 Добрица — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Добрица — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Сербия 
 Добрица — село в общине Алибунар, Воеводина.

Реки
 Добрица (приток Луха) — в Ивановской области России.
 Добрица (приток Псковы) — в Псковской области России.
 Добрица (приток Сыроверки) — в Тверской области России.
 Добрица (приток Днепра) — в Гомельской области Белоруссии.
 Добрица (приток Друти) — в Гомельской области Белоруссии.

Фамилия 
 Добрица, Василий Иванович (род. 1925) — полный кавалер Ордена Славы